«Платон» (2008) — российский кинофильм, первый полнометражный фильм Вартана Акопяна. В главной роли известный резидент Comedy Club Павел Воля.
Российская премьера фильма прошла 2 октября 2008 года.

Сюжет 
Модный столичный тусовщик, «продавец счастья» Платон, зарабатывает себе на хлеб тем, что находит самых красивых девушек России на всевозможных кастингах и предлагает их богатым людям, готовым заплатить за девушку крупную сумму денег. Благодаря привлекательной внешности и незаурядным интеллектуальным способностям Платон всегда добивается своей цели, пока однажды не встречает Любу, продавщицу в магазине модной одежды. У молодых людей завязываются отношения, но один из самых влиятельных клиентов Платона, олигарх Абдул, просит его устроить свидание с Любой. Платон предлагает Любе сделку, дабы и денег заработать и Абдула удовлетворить, и та не отказывается. Встреча Любы с Абдулом состоялась, на нём она ставит своё желание-условие — убийство одного человека, а именно — Платона. Абдул соглашается удовлетворить эту прихоть девушки, но в дальнейшем Люба отказывается от этой идеи. Люба выходит замуж за Абдула, становится одной из его жён и переезжает в его дом в Лондоне.

Платон продолжает заниматься своим делом, колеся города в поисках перспективных девушек, но не может забыть Любу. И в один прекрасный момент он решается — находит Абдула, идёт к нему в гости, где находит совершенно счастливую Любу, которая не испытывает к нему никаких чувств, кроме дружеских.

В ролях 
 Павел Воля — Платон
 Елизавета Лотова — Люба
 Эвелина Блёданс — Эллочка
 Олег Фёдоров — мужик
 Станислав Бондаренко — Бандерас
 Ксения Князева — Настя
 Александр Лымарев — Антон
 Мухтар Гусенгаджиев — Абдул
 Алексей Гришин — олигарх
 Патимат Давыдова — Патимат
 Олег Каменщиков — Пит-Буль
 Екатерина Строгова — девушка из Брянска
 Ольга Смирнова — девушка из Брянска

Рецензии 
 — пишет Роман Волобуев в журнале Афиша

 — пишет Василий Корецкий в журнале Timeout

Сборы 
Выйдя в российский прокат в количестве 464 копии, картина в первую неделю собрала 2 565 101 долларов. Всего картина собрала $5 129 300, а количество зрителей составило более 800 000 человек.

Награды и номинации 
Список приводится в соответствии с данными IMDb.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы России
Фильмы России 2008 года
Парадиз